«Carlos Ramos» puede referirse a:

 Carlos Humberto Ramos Rivera (1958), futbolista y entrenador chileno.
 Carlos Enrique Ramos Rivas (1959), político venezolano.
 Carlos Augusto Ramos Núñez (1960), jurista, escritor e historiador del derecho peruano.
 Carlos Alberto Ramos (1981), futbolista argentino.
 Carlos Josafat Ramos Ibarra (1986), futbolista mexicano.
 Carlos Ramos (futbolista neerlandés) (1986), futbolista neerlandés.
 Carlos Julio Ramos Fernández (1990), futbolista colombiano.
 Carlos Ramos Blanco (1994), futbolista español.
 Carlos Ignacio Ramos Rodríguez (1999), futbolista venezolano.